Zafirov (en bulgare : Зафиров) est un patronyme bulgare dérivé du prénom Zafir ; il est notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Adalbert Zafirov (né en 1969), footballeur bulgare ;
 Ivan Zafirov (né en 1947), footballeur bulgare ;
  (né en 1992), footballeur bulgare ;
  (né en 1950), footballeur bulgare ;
  (né en 1973), footballeur bulgare ;
  (1896–1924), révolutionnaire bulgare ;
  (né en 1983), footballeur bulgare.

Notes et références 

Homonymie de patronyme bulgare